Chuck Rainey (1940) – bassista statunitense
Ma Rainey (1886-1939) – cantante blues statunitense
Michael Sean O'Dare Rainey – stilista britannico
Wayne Rainey – pilota motociclistico statunitense